Плезант Хил има више значења:
 Плезант Хил (Пенсилванија)
 Плезант Хил (Северна Каролина)
 Плезант Хил (Тексас)
 Плезант Хил (Ајова)
 Плезант Хил (Калифорнија)
 Плезант Хил (Илиноис)
 Плезант Хил (Луизијана)
 Плезант Хил (Мисури)
 Плезант Хил (Охајо)
 Плезант Хил (Тенеси)